Eledone är ett släkte av bläckfiskar som beskrevs av Leach 1817. Eledone ingår i familjen Octopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
Eledone